Willoughby Bertie  kan syfta på:

* Willoughby Bertie, 3:e earl av Abingdon (1692–1760), engelsk peer
 Willoughby Bertie, 4:e earl av Abingdon (1740–1799), engelsk peer